Dvärgmossor (Seligeria) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Dvärgmossor i familjen Seligeriaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Seligeriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor